Следово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Следово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Следово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Следово — деревня в Ногинском районе Московской области.

Усадьба 
 Следово — усадьба в Судиславском районе Костромской области.